Der Name Kattbek bezeichnet
 Kattbek (Jevenau), Nebenfluss der Jevenau im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Kattbek (Steinburg), Fluss im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein